Abramczyk ist der Familienname folgender Personen:

 Roland Abramczyk (1880–1938), deutscher Schriftsteller, Lyriker und Lehrer.
 Wilhelm Abramczyk (* 1916), deutscher Fußballspieler